Desa Nyalindung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nyalindung (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 107,92), Jawa Barat, 
 Desa Nyalindung (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 107,44), Jawa Barat, 
 Desa Nyalindung (administrativ by i Indonesien, lat -6,79, long 107,06), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar